Hreblja (ukrainisch ; russisch Greblja) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Hreblja (Perejaslaw-Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Hreblja (Chust)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, siehe Hreblja (Chrystyniwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Hreblja (Mena)